Kapor ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubomir Kapor (1932–2010), jugoslawischer bzw. kroatischer Schauspieler
 Mitch Kapor (* 1950), US-amerikanischer Softwareentwickler
 Momo Kapor (Momčilo Kapor; 1937–2010), serbischer Schriftsteller